De Oostwijk in de Nederlandse stad Vlaardingen
 Vlaardingen Oost (metrostation), het huidige metro- en voormalige treinstation in de wijk
 Vlaardingen Oost (bedrijf), een overslag- en scheepsreparatiebedrijf in het oosten van Vlaardingen